Чехословачка је учествовала на 5. Европском првенству у атлетици у дворани 1974. одржаном 9. и 10. марта 1974. године у дворани Скандинавијум у Гетеборгу, (Шведска). У петом15учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Чехословачке представљало је 15 спортиста (10 м и 5 ж ) који су се такмичили у 10 дисциплина (6 мушких и 4 женске).

Са шест освојенних медаља (1 златна, 1 сребрна и 4 бронзане) Чехословачка је у укупном пласману заузела 7. место од 15 земаља које су на овом првенству освајале медаље, односно 24 земље учеснице.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Чехословачка је са 18 учесника у финалу заузела 2. место са 100 бодова,  од 22 земље које су имале представнике у финалу,  односно само Аустрија Данска и Луксембург нису имале.

Учесници

Освајачи медаља  (8)

  Злато (1)
1. Хелена Фибингерова— Бацање кугле
  Сребро (1)
1. Милада Карбанова —  скок увис

  Бронза (4)
1. Јосеф Плахи —  800 м
1. Павел Пенкава —  3.000 м
3. Владимир Мали — Скок увис
4. Јарослав Брабец — Бацање кугле

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Чехословачке после 5. Европског првенства у дворани 1970—1974.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, мушкарци појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Биланс медаља, жене појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Чехословачки освајачи медаља после 5. Европског првенства 1970—1974. 

<div style="height:512px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1974.
 Комплетни резултати ЕПд 1974. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1974.
Чехословачка на Европском првенству у атлетици у дворани